Силао има више значења:

 Општина Силао (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Силао (Силао, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику